Stanković, Stankovic oder Stancovič ist der slawische Familienname folgender Personen:

 Borisav Stanković (1876–1927), serbischer Schriftsteller
 Borislav Stanković (1925–2020), serbischer Basketballfunktionär, -trainer und -spieler
 Branislava Stanković, jugoslawische Handballspielerin
 Branko Stanković (1921–2002), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Cican Stankovic (* 1992), österreichischer Fußballspieler

 Danilo Stankovic, (* spätestens um 1997) Komponist in Wien, aus Serbien (?), sein Klavierstück "Pieces" erreichte auf Tik Tok mehrere Milliarden Aufrufe
 Dejana Stanković, österreichische Judoka
 Dragan Stanković (* 1985), serbischer Volleyballspieler
 Dragana Stanković (* 1996), österreichisches Model
 Ivan Stanković (* 1982), serbischer Handballspieler
 John A. Stankovic, Informatiker 
 Jon Gorenc Stankovič (* 1996), slowenischer Fußballspieler
 Jovan Stanković (* 1971), serbischer Fußballspieler
 Kornelije Stanković (1831–1865), serbischer Melograph, Komponist und Pianist 
 Ljubiša Stanković (* 1960), montenegrinischer Ingenieurwissenschaftler
 Marko Stanković (* 1986), österreichischer Fußballspieler
 Marko Stankovic (Radsportler) (* 1988), serbischer Radsportler
 Milan Stanković (* 1987), serbischer Sänger
 Miloš Stanković (* 1991), serbischer Schachspieler
 Milovan Stanković (* 1969), serbischer Autor
 Miodrag Stanković (* 1960), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer

 Peter Stankovic (* 1962), deutscher Eishockeyspieler
 Radomir S. Stanković (* 1952), serbischer Informatiker und Mathematiker  
 Srđan Stanković (* 1964), montenegrinischer Ingenieurwissenschaftler
 Zoran Stanković (1954–2021), serbischer Arzt und Politiker

Siehe auch:
 Staňkovice
 Stankovich
 Stankowitz